Border () pode se referir a:
Border (filme de 1997), filme de guerra de Bollywood, baseado na Batalha de Longewala
Border Collie, raça de cão
Border Television, estação de televisão do Reino Unido
Border Warz, filme de suspense de 2004

Borders pode se referir a:
The Borders, nome alternativo da região chamada de Scottish Borders, área das terras baixas escocesas, na fronteira com a Inglaterra
Borders Group, livraria internacional sediada em Ann Arbor, Michigan, Estados Unidos
Borders (canção),  da banda de rock independente The Sunshine Underground

Pessoas
Allan Border (n. 1955), jogador de cricket da Austrália
Ila Borders (n. 1975), jogadora de beisebol americano
Pat Borders (n. 1963), jogador de beisebol americano
William Donald Borders (n. 1913), 13º arcebispo católico da cidade americana de Baltimore

Ver também 
 Borderline, desambiguação para o termo que literalmente significa "linha de limte", também significando "limítrofe" (psiquiatria).
 
 

Desambiguação